Герега, тепер також Ґереґа — українське прізвище, утворене від слова ґереґа (те саме, що й дзиґа).

Відомі носії 
 Галина Герега (нар. 1959) — політик, жінка Олександра Гереги.
 Олександр Герега — політик, чоловік Галини Гереги.
 Герега Олексій Віталійович (1993—2015) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Герега Роман Дмитрович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -га